Юниорский турнир УЕФА 1962 года — пятнадцатый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Румынии.

В турнире приняли участие 20 команд (19 сборных своих стран и сборная города Брашов — «Брашов XI»). Команды были разбиты на пять групп, победители групп A, B, C выходили в полуфинал напрямую, а победители групп D1 и D2 играли между собой стыковой матч. Далее матчи игрались по олимпийской системе. Победителем в первый раз стала сборная Румынии.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР
  Греция

  Испания
  Италия
  Нидерланды
  Польша
  Португалия
  Румыния
  СССР

  Турция
  Франция
  ФРГ
  Чехословакия
  Югославия
  Брашов XI

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D1 

Результаты матчей

Группа D2 

Результаты матчей

Стыковой матч группы D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1962 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Румынии
Спорт в Румынии в 1962 году
Апрель 1962 года
Чемпионаты Европы в Румынии
Чемпионаты Европы в 1962 году